Михаил Соколовский: Соколовский, Михаил Борисович (род. 1963) — российский тренер по лёгкой атлетике.
 Соколовский, Михаил Владимирович (1901—1941) — театральный режиссёр.
 Соколовский, Михаил Григорьевич (род. 1951) — советский футболист.
 Соколовский, Михаил Иванович (род. 1935) — российский учёный-энергетик.
 Соколовский, Михаил Константинович (1867—1941) — русский и советский историк.
 Соколовский, Михаил Матвеевич (1756—?) — российский скрипач, дирижёр и композитор.